Johannes Hansen kan henvise til flere personer:

 Johannes Hansen (sekretær) (1869-1948) – dansk sekretær
 Johannes Hansen (ingeniør) (1872-1960) – dansk civilingeniør og administrerende direktør i A/S Chr. Hansens Laboratorium
 Johannes Hansen (Det Konservative Folkeparti) (1878-1952) – borgmester i Skælskør, sagfører, godsforvalter
 Johannes Hansen (kirkeminister) (1881-1953) – dansk socialdemokratisk kirkeminister, medlem af Folketinget og Landstinget (Johannes Theodor Christoffer Hansen)
 Johannes Hansen (gymnast) (1882-1959) – dansk OL-gymnast
 Johannes Hansen (snedkermester) (1886-1961) – dansk snedkermester
 Johannes Hansen (Venstre) (født 1886) – dansk politiker (Venstre), MF
 Johannes Hansen (kontorchef) (1890-1954) – dansk kontorchef og redaktør
 Johannes Hansen (billedhugger) (1903-1995) – dansk billedhugger
 Johannes Hansen (DKP) (1908-1976) – dansk kommunistisk borgmester i København, medlem af Folketinget (Jens Johannes Hansen)
 Johannes Hansen (direktør) (1904-1948) – dansk direktør, MF (Socialdemokratiet)
 Johannes Hansen (gårdejer) (1913-1987) – dansk gårdejer

Desuden:
 F.J. Hansen (1810-1852) – dansk embedsmand og musikamatør (Frantz Johannes Hansen)
 Henning Hansen (1880-1945) – dansk arkitekt (Johannes Henning Hansen)